Alta Vista ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alta Vista (Lee County, Alabama)
 Alta Vista (Tuscaloosa County, Alabama)
 Alta Vista (El Paso County, Colorado)
 Alta Vista (Jefferson County, Colorado)
 Alta Vista (Florida), im Hillsborough County
 Alta Vista (Douglas County, Georgia)
 Alta Vista (Muscogee County, Georgia)
 Alta Vista (Iowa), im Chickasaw County
 Alta Vista (Inyo County, Kalifornien)
 Alta Vista (Tulare County, Kalifornien) – nicht mehr existent
 Alta Vista (Kansas), im Wabaunsee County
 Alta Vista (Maryland), im Montgomery County
 Alta Vista (Daviess County, Missouri)
 Alta Vista (DeKalb County, Missouri)
 Alta Vista (New Mexico), im San Miguel County
 Alta Vista (South Carolina), im Greenville County
 Alta Vista (Tennessee), im McMinn County
 Alta Vista (Salt Lake County, Utah)
 Alta Vista (Weber County, Utah)
 Alta Vista (Washington), im Lewis County
 Alta Vista Colonia (Frio County, Texas)
 Alta Vista Colonia (Hidalgo County, Texas)
 Alta Vista Park, im Nevada County, Kalifornien
 Alta Vista Terrace, im Montgomery County, Maryland
 Alta Vista Tracts, im Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Alta Vista (Chihuahua), einen Ort in Mexiko
 Altavista eine Suchmaschine
 Alta Vista Heliport, Airport im Santa Cruz County
 Alta Vista Ranch Airport, Airport im Presidio County, Texas
 Alta Vista Park (Kalifornien), Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Alta Vista Park (Bee County, Texas), Park
 Alta Vista Park (McLennan County, Texas), Park

Siehe auch:
 Alto Vista Kapel
 Altavista